Journal of Analytical Chemistry steht in Abwandlungen für Zeitschriften:
 Fresenius Journal of Analytical Chemistry, verlegt von Springer Science+Business Media
 Journal of Analytical Chemistry, verlegt von Springer 
 Chinese Journal of Analytical Chemistry, verlegt von Elsevier (VR China)
 International Journal of Analytical Chemistry, verlegt von Hindawi (USA)

Siehe auch:
 Analytical Chemistry, verlegt von American Chemical Society (USA)